A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 3000 méteres akadályfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 16. és 18. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 8:24,60 másodperc, míg a B-szint 8:32,00 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi 3000 méteres akadályfutásban:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első négy helyezettje automatikusan a döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 3 futó került tovább.

Döntő 
A döntőt augusztus 18-án rendezték.

Források 

F03000